Понорац може да се односи на:

 Понорац (презиме), српско презиме

или

 Понорац (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Златиборски округ, Република Србија
 Понорац (Ораховац), насеље у општини Ораховац, Призренски округ, Република Србија
 Понорац (Крњак), насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Понорац Перјасички, насеље у општини Бариловић, Кордун, Република Хрватска